Pora bezeichnet:
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Wolojita auf Flores, siehe Pora (Wolojita)
 eine ukrainische Jugendorganisation und Partei, siehe Pora!